Ковалёвское сельское поселение — сельское поселение в России:

Волгоградская область 
 Ковалёвское сельское поселение — входит в Октябрьский район

Воронежская область 
 Ковалёвское сельское поселение — входит в Лискинский район

Краснодарский край 
 Ковалёвское сельское поселение — входит в Новокубанский район

Ростовская область 
 Ковалёвское сельское поселение — входит в Красносулинский район